staw – zbiornik wodny
 staw rybny, staw hodowlany
 jezioro – naturalne jezioro
 stawy tatrzańskie
 stawy karkonoskie
 Mały Staw (jezioro w Karkonoszach)
 Wielki Staw (jezioro w Karkonoszach)
 staw – pojęcie z zakresu anatomii
 staw kolanowy

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 7 podstawowych
 Staw – część miasta Wilamowice
 Staw – część wsi Zastawie w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Zbiczno
 Staw – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Papowo Biskupie
 Staw – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Chełm
 Staw – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Lubiszyn
 Staw – przysiółek wsi Stara Brzeźnica w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica
 Staw – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Czarnożyły
 Staw – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny
 Staw – część wsi Szafranki w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse
 Staw – część wsi Wysoka Głogowska w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski
 Staw – część wsi Przyszów w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Bojanów
 Staw – część wsi Durdy w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Baranów Sandomierski
 Staw – część wsi Przybyszowy w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Staw – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki
 Staw – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Strzałkowo

Jeziora w Polsce 
 Staw – jezioro w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Złotoryja
 Staw – jezioro w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Bledzew
 Staw – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek
 Staw – jezioro w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Suwałki
 Staw – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec
 Staw – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

Przypisy

Zobacz też 
 
 Nowy Staw, Stary Staw, Staw Kunowski, Staw Noakowski, Staw Noakowski-Kolonia, Staw Ujazdowski, Staw Ujazdowski-Kolonia